671 км — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 671 км — остановочный пункт Казахстанской железной дороги. Код 690854.
 671 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Республике Мордовия. Код 641773.
 671 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Белгородской области. Код 438919.